Molekulska formula -{C13H12N2O}- se može odnositi na:

 Harmin
 Izoharmin